Бєляєв Володимир Іванович:

 Бєляєв Володимир Іванович — російський ботанік-морфолог.
 Бєляєв Володимир Іванович — український радянський волейболіст, олімпійський чемпіон.
Сторінки зі списками однофамільців-тезок